

Geografia
 Canale Behm – canale naturale situato nell'Alaska sud-orientale

Persone
 Behm, nome completo Rita Behm – cantante finlandese
 Gottfried Behm – astronomo, matematico benedettino tedesco
 Marc Behm – scrittore, sceneggiatore e attore statunitense